De Royal Society for the Protection of Birds, een grote Britse vereniging voor de bescherming van in het wild levende vogels en de natuur in het algemeen. 
Het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, een in de Tweede Wereldoorlog opgericht infanterieregiment.